Arcidiecéze Anchorage je římskokatolická diecéze pokrývající část území státu Aljaška. Ustavena byla 22. ledna 1966. Sídlo arcibiskupa a katedrála Svaté rodiny se nachází v největším městě Aljašky, Anchorage. Arcibiskup z Anchorage je zároveň metropolitou provincie Anchorage, do níž patří sufragánní diecéze Fairbanks a Juneau. V současné době je arcibiskupem Andrew Eugene Bellisario (od 2020).

Související články 
 Seznam arcibiskupů z Anchorage
 Biskupství Anchorage

Externí odkazy 
 
 Stránky arcidiecéze 

 
Římskokatolické diecéze v USA